Lutynia ist der Name von drei Ortschaften und einem Fluss in Polen:

 Lutynia, Ortsteil von Lądek-Zdrój
 Lutynia (Miękinia) in der Woiwodschaft Niederschlesien im Powiat Średzki
 Lutynia (Dobrzyca) in der Woiwodschaft Großpolen im Powiat Pleszewski, siehe Dobrzyca
 ein Zufluss der Warthe, siehe Lutynia (Fluss)